Пак По Ён (; род. 12 февраля 1990, Чынпхён, Южная Корея) — южнокорейская актриса.

Карьера 
Окончила Dankook University по специальности театр и кино. Свои актёрские способности начала демонстрировать ещё в подростковом возрасте, дебютировав в 2006 году. Выделиться среди конкурентов актрисе удалось благодаря ролям в таких проектах, как «Вперёд, скумбрия, вперёд!», «Наш учитель английского» и «Рыба джунглей». Но наибольшая популярность пришла к Бо Ён после фильмов «Быстрый скандал», «Парень-оборотень» и «Силачка То Бон Сун».

Фильмография

Дорамы 

Бездна (tvN, 2019)

Сильная До Бон Сун (JTBC, 2017)

Мой призрак (tvN, 2015)

Звёздные возлюбленные (SBS, 2008)

Могучий Чхиль У (KBS2, 2008, cameo)

Рыба Джунглей (KBS, 2008)

Король и я (SBS, 2007)

Вперёд, скумбрия, вперёд! (SBS, 2007)

Влюбленная ведьма (SBS, 2007)

Тайны школьного двора (EBS, 2006)

Мама (2018)

Однажды разрушение вошло в двери моего дома (2021)

Фильмы 
Коллективное изобретение (2015)
Вы называете это страстью (2015)

Подавленная (2015)

Бурная молодость (2014)
Парень-оборотень (2012)Park Bo Young
Не щелкай по кнопке (2012)
Быстрый скандал (2008)
Странная парочка (2008)
Наш учитель английского (2008)

Король и я (SBS, 2007)
Вперёд, скумбрия, вперёд! (SBS, 2007)
Влюбленная ведьма (SBS, 2007)

Тайны школьного двора (EBS, 2006)

Награды 
 2014 22nd Korean Culture and Entertainment Awards: Excellence Award, Actress in a Film (Blood Boiling Youth)
 2013 7th Mnet 20’s Choice Awards: 20’s Movie Star — Female (A Werewolf Boy)
 2009 12th Director’s Cut Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 32nd Golden Cinematography Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 30th Blue Dragon Film Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 4th Andre Kim Best Star Awards: Female Star Award (Scandal Makers)Park Bo Young
 2009 5th University Film Festival of Korea Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 17th Korean Culture and Entertainment Awards: Best New Actress in a Film (Scandal Makers)
 2009 46th Grand Bell Awards: Popularity Award (Scandal Makers)
 2009 29th Korean Association of Film Critics Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 2nd Korea Junior Star Awards: Grand Prize (Film category) (Scandal Makers)
 2009 45th Baeksang Arts Awards: Best New Actress (Scandal Makers)
 2009 45th Baeksang Arts Awards: Most Popular Actress (Scandal Makers)
 2009 6th Max Movie Awards: Best New Actress of the Year (Scandal Makers)
 2007 SBS Drama Awards: Best Young Actress (The King and I)

Ссылки 
 Park Bo-young Fan Cafe at Daum 
 

Актрисы Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучшая актриса-новичок» (кинематограф)